Михаи́л Алекса́ндрович Кра́ев (род. 8 августа 1939 года) — советский хоккеист.

Биография 
Воспитанник кирово-чепецкой хоккейной команды «Химик» (первый тренер В. Д. Аксёнов), в которой и начал играть с момента её создания (1955 год). В 1958—1960 годах играл за выступающее в Высшей лиге чемпионата СССР горьковское «Торпедо». В 1964 году уехал в Ленинград, где играл в составе «Спартака» (1964—1965) и «Динамо» (1965—1966).

Затем вернулся в Кирово-Чепецк, в состав получившей в 1964 году современное название команды «Олимпия». В сезоне 1966/1967 команда, победив в классе «Б» первенства СССР, завоевала звание чемпионов РСФСР и перешла в класс «А».

После завершения игровой карьеры стал старшим тренером клуба «Олимпия». Позже тренировал клуб «Кренгольм» из Нарвы и возглавлял юниорскую сборную Эстонской ССР.

Награды 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

Литература 
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Динамо» Ленинград
Тренеры ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Хоккейные тренеры СССР